Henri Laaksonen era il detentore del titolo, ma ha scelto di non partecipare a questa edizione.

In finale Andrea Pellegrino ha sconfitto Hugo Gaston con il punteggio di 3-6, 6-2, 6-1.

Teste di serie 

  Grégoire Barrère (primo turno)
  Hugo Dellien (primo turno)
  Paolo Lorenzi (secondo turno)
  Sebastian Ofner (quarti di finale)

  Hugo Gaston (finale) 
  Juan Pablo Varillas (semifinale) 
  Lorenzo Giustino (quarti di finale) 
  Steven Diez (primo turno)

Qualificati 

  Flavio Cobolli (secondo turno)
  Vít Kopřiva (semifinale)

 Tristan Lamasine (quarti di finale)
 Alex Molčan (primo turno)

Wildcard 

  Stefano Napolitano (primo turno)
  Andrea Pellegrino (campione)

  Giulio Zeppieri (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Roma Open I 2021